Wojskowa Służba Kobiet służba Armii Krajowej
 WSK – marka motocykli produkowanych przez WSK Świdnik
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego - Poznań
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz” 
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” 
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” 
 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Warszawa II”
 

Zobacz też
 PZL Mielec – dawna nazwa „WSK Mielec”